Khalilov (en azéri : Xəlilov ; en russe : Халилов ; littéralement « Fils de Khalil ») est un patronyme porté par :
 Farhad Khalilov (1946-), peintre azerbaïdjanais ;
 Mikhaylo Khalilov (1975–), coureur cycliste ukrainien ;
  (1969–2007), rebelle islamiste daghestanais ;
  (1952–), philosophe azerbaïdjanais ;
 Valéry Khalilov (1952-2016), chef d'orchestre militaire et compositeur russe ;
  (1911–1974), mathématicien azerbaïdjanais.

Homonymie de patronyme azéri